Celebrimbor est un personnage du légendaire de l'écrivain britannique , apparaissant notamment dans Le Silmarillion.

Histoire 

Celebrimbor est un Elfe Ñoldo d'ascendance prestigieuse : fils de Curufin et petit-fils de Fëanor ; il hérita des talents de forgeron et de joaillier de son père et de son grand-père. Son histoire au Premier Âge est peu connue. On sait seulement que, désavouant les méfaits de son père à Nargothrond, il resta dans cette ville lorsque Curufin en fut chassé. On ignore comment il échappa au sac de la ville.

On retrouve sa trace lors de la fondation, vers l'an 750 du Second Âge, du royaume noldorin d'Eregion et de sa capitale Ost-in-Edhil. Il occupait une position éminente dans ce royaume, et il était le plus doué de la Guilde des Forgerons de Joyaux (Gwaith-i-Mírdain). Il fut cependant abusé, comme les autres artisans d'Eregion, par Sauron, qui, déguisé sous une forme avenante, forgea avec les Ñoldor les Anneaux de pouvoir.  Cependant, il créa seul les trois Anneaux des Elfes: Narya, l'anneau du feu, Nenya, l'anneau de l'eau, et Vilya, l'anneau de l'air. Sauron n'ayant pas participé à leur création, ils furent préservés de sa souillure ; mais ils étaient néanmoins soumis à l'Anneau unique de Sauron. Lorsqu'il le passa pour la première fois au doigt, Celebrimbor comprit qu'il les avait dupés et cacha les Trois, les donnant respectivement à Círdan, Galadriel et Gil-galad.

Désireux de mettre la main sur les Trois, Sauron envahit alors l'Eriador et dévasta l'Eregion. Dernier de tous, Celebrimbor lutta contre Sauron à l'entrée de la maison des Mírdain, mais il fut vaincu et capturé. Il fut torturé impitoyablement, mais refusa d'avouer où se trouvaient les Trois. Après sa mort, Sauron utilisa son cadavre comme étendard.

Caractéristiques

Arbre généalogique

Noms et étymologie 

Le nom « Celebrimbor » est la traduction en sindarin du nom quenya «  », signifiant « main d'argent ».

Celebrimbor est formé de «  » (semblable à de l'argent), forme dérivant de «  » (argent), et de «  » (poing, main), qui peut apparaître sous la forme «  ».
La forme quenya existe sous trois formes différentes au moins : Telperinquar, Telpinquar, et Tyelpinquar et la forme telerine est Telperimpar. Ces 4 derniers noms sont basés sur les racines quenya et telerine telpe « argent » et les racines quenya quár et telerine pār « main ». Il existe trois formes supposées être également des formes quenya du nom : Tyelpeletpa, Telpelepta et Tyelepelepta basées sur les racines t(y)elpe « argent » et lepta « cinq doigts ».

Création

Critique et analyse

Adaptations 

Le personnage de Celebrimbor tient une place importante dans les jeux vidéo La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor (2014) et sa suite La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre (2017), sous la forme d'un spectre lié à Talion, un Rôdeur du Gondor.

En 2022, dans la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, il est interprété par Charles Edwards.

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 
 Vinyar Tengwar
 Parma Eldalamberon

Elfe de la Terre du Milieu

de:Figuren in Tolkiens Welt#Celebrimbor
pl:Lista Calaquendich#Celebrimbor